Erwin Pröll (1946) – politico austriaco
 Annemarie Moser-Pröll (1953) – sciatrice austriaca
 Cornelia Pröll (1961) – sciatrice austriaca
 Markus Pröll (1979) – calciatore tedesco